(1883-1953), un musicien de country américain ;
 David Miller (1909-1992), un réalisateur américain ;
  (1917-1997), un physicien et épidémiologiste américain ;
 David Miller (1925-1996), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 David Miller (1942-), un philosophe anglais ;
 David Miller (1943-), un skipper canadien ;
 David Leslie Miller (1946 - ), un professeur de philosophie politique à l' Université d'Oxford
 David Lee Miller (1951-), un professeur de lettres américain ;
  (1955-), un réalisateur américain ;
 David Miller (1958-), un homme politique canadien et un maire de Toronto ;
  (1961-), un chef d'orchestre américain ;
 David Miller (1973-), un chanteur membre du groupe Il Divo ;
  (1974-), un informaticien américain, contributeur au noyau Linux ;
 David Miller (1989-), un joueur de cricket d'Afrique du Sud.